Дискографія української співачки Тіни Кароль. За свою музичну кар'єру, Тіна записала вісім студійних альбомів, три мініальбоми, шість концертних альбомів, сім саундтреків, тридцять п'ять синглів, одну аудіокнигу, а також було випущено чотири збірки хітів.

Альбоми

Студійні альбоми

Мініальбоми

Концертні альбоми

Збірні альбоми

Сингли

Саундтреки

Інше

Авдіокниги

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  Тіни Кароль

Тіна Кароль
Кароль, Тіна